Vice versa ou vice-versa est une locution latine signifiant en français « réciproquement » ou « dans le sens inverse ». Il peut faire référence entre autres à :

Télévision 

 Vice-versa (1984), un épisode de la série télévisée française Disparitions réalisée par Claude Barrois ;
 Vice versa (2002), un épisode de la série télévisée américaine Buffy contre les vampires ;
 Vice versa, une série télévisée française diffusée entre 2004 et 2005;

Cinéma 

 , film britannique muet de Maurice Elvey (1916) ;
 Vice Versa, film britannique de Peter Ustinov (1948) ;
 Vice et versa (A French Honeymoon en VO, 1964), un film érotique américain réalisé par Lee Frost ;
 , film américain de Brian Gilbert (1988) ;
 , court métrage de science-fiction de Ryan A. Cole (2014);
 Vice-versa, film d'animation américain de Pete Docter (2015).

Littérature 
  (1947–1948), une des premières revues littéraires lesbiennes américaines.
 Vice Versa (The Divide en VO), un roman de science-fiction de Robert Charles Wilson paru en 1990 ;

Voir aussi 

 Vice et versa (1991), une chanson parodique des Inconnus.

Notes et références 

Locution ou expression latine à l'ablatif absolu